Příjmení Tikal, přechýleně Tikalová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 František Tikal (1933–2008) – český lední hokejista a trenér, československý reprezentant, bratr-dvojče Zdeňka
 František Tikal (1952) – český lední hokejista
 Ladislav Tikal (1905–1980) – český gymnasta
 Ladislav Tikal (fotbalista) – český fotbalový brankář
 Václav Tikal (1906–1965) – český malíř
 Zdeněk Tikal (1933–1991) – český lední hokejista, australský reprezentant, bratr-dvojče Františka

Ženský tvar
 Drahomíra Tikalová (1915–1997) – česká operní pěvkyně-sopranistka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení